Trois-Rivières (Canada) - een plaats in Canada
 Trois-Rivières (Somme) - een commune nouvelle in het department Somme in Europees Frankrijk
 Trois-Rivières (Guadeloupe) - een plaats in Guadeloupe
 Kanton Trois-Rivières - een kanton in Guadeloupe

Andere betekenissen
 Les Trois Rivières - een rivier in Haïti
 Trois-Rivières Attak - een Canadese voetbalclub